«Ве́тер Воды́» — российская фолк-рок-группа из Москвы. Основана 4 октября 1999 года мультиинструменталистом Дэном Скуридой и вокалисткой/скрипачкой Марией Лариной.

Прежде оба музыканта были участниками группы «Тиль Уленшпигель», после раскола которой были основаны группы «Ветер Воды» и «Мельница». В последней они проработали до 2002 года.

Участники группы 
 Мария Ларина(Руднева) — вокал, скрипка, стихи, музыка, аранжировка
 Дэн Скурида — вокал, блокфлейта, жалейка, окарина, ирландская свирель, поперечная бамбуковая флейта, электрогитара, мандолина, балалайка, гусли; этническая перкуссия (бубен/bodhran, дарбуки, бонги, конги, томы, тамбурины, античные тарелочки, шейкеры и прочая шумовая перкуссия), музыка, аранжировка
 Фёдор Ветров — альт, электро-альт, блокфлейты, электрогитара, жалейки, волынка, гобой, перкуссия
 Василий Довгань — бас-гитара, контрабас, перкуссия
 Лика Казакова — блокфлейты, флейта Бёма, варган, перкуссия, балалайка

Дискография 
 MC Gaoth Dobhair (2000)
 CD Gaoth Dobhair (2002)
 CDS Свистопляска (2003)
 CD Свистопляска (2005)
 DVD Паук (2007)
 CD Водоворот Времен (2009)
 Сингл "Севера зов" (2016)

Ссылки 
 Официальный сайт
 О группе на сайте Zvuki.ru
 О группе на сайте Zvuki.ru
 О группе  на сайте <Цитадель Олмера>
 
 Интервью с Дэном Скуридой  на heavymusic.ru
 

Интервью
 Интервью с группой об альбоме Свистопляска на heavymusic.ru

Рецензии
 Рецензия на альбом «Свистопляска» в журнале Dark City № 30, 2006 год 

Фолк-группы России
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы Москвы